Парламентские выборы в Белоруссии:

 Парламентские выборы в Белоруссии (1995) 
 Парламентские выборы в Белоруссии (2000) 
 Парламентские выборы в Белоруссии (2004) 
 Парламентские выборы в Белоруссии (2008) 
 Парламентские выборы в Белоруссии (2012) 
 Парламентские выборы в Белоруссии (2016)
 Парламентские выборы в Белоруссии (2019)